

Geografia

Austria 
 Ohlsdorf – gmina w kraju związkowym Górna Austria, w powiecie Gmunden

Niemcy 
 Ohlsdorf – dzielnica Hamburga

Inne 
 Ohlsdorf – cmentarz w Hamburgu

Zobacz też 
 Hamburg-Ohlsdorf
 Olsdorf